Indywidualny Puchar Ekstraligi 250 ccm na żużlu 2020 – rozegrane w sezonie 2020 zawody dla młodych żużlowców w klasie 250 ccm. Puchar miał składać się z ośmiu rund, po jednej na torze każdego z klubów Speedway Ekstraligi. Z powodu pandemii COVID-19 sezon rozpoczęto późno i zabrakło terminów na rozegranie ostatniej rundy w Gorzowie.

Terminarz 
 Runda 1. - 23 lipca, Leszno
 Runda 2. - 6 sierpnia, Wrocław
 Runda 3. - 13 sierpnia, Częstochowa
 Runda 4. - 26 sierpnia, Zielona Góra
 Runda 5. - 12 września, Grudziądz
 Runda 6. - 15 września, Rybnik
 Runda 7. - 9 października, Lublin
 Runda 8. - odwołana, Gorzów

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacja końcowa IPE w klasie 250 ccm 2020

2020
2020 w polskim sporcie